W Polsce 
 Magdaleniec – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Rojewo 
 Magdaleniec – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Nidzica
 Magdaleniec – gromada